Lepenac – wieś w Czarnogórze, w gminie Mojkovac

 Lepenac – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus

 Lepenac – rzeka w Kosowie i w Macedonii Północnej